Henri Marteau (1874-1934), un violoniste virtuose et compositeur ;
 Henri Marteau (1933-2005), un acteur français.